Пыстрома:(от Греч. Physa -Кузнечные мехи, дутьё и Troma -ужас)
 Пыстрома (посёлок) — посёлок в Рочегодском городском поселении Виноградовского района Архангельской области
 Пыстрома (река) — река в Виноградовском районе Архангельской области, приток Нондруса